Terremoto del Vulture del 14 agosto 1851
 Terremoto di Valona del 17 ottobre 1851